

Patronyme 
 Barbara Nelli, actrice italienne du  ;
 Ferdinando Nelli Feroci, né en 1946, diplomate italien ;
 Francesco Nelli, mort en 1363, humaniste et religieux italien ;
 Ottaviano Nelli, 1375-1450, peintre italien ;
 Pietro Nelli, 1672-mort après 1730, peintre italien de la fin de la période baroque de l'école florentine ;
 Sœur Plautilla Nelli, 1524–1588, artiste religieuse, connue pour être la première femme peintre de la Renaissance ;
 René Nelli, 1906-1982, poète occitan, philosophe et historien du catharisme.

Prénom 
Nelli (en russe : Нелли) est un prénom russe, variante de Nellie ou Nelly, porté notamment par :

 Nelli Abramova, née en 1940, joueuse soviétique de volley-ball ;
 Nelli Alicheva, née en 1983, joueuse de volley-ball russe ;
 Nelli Vladimirovna Kim, née en 1957, gymnaste soviétique, puis biélorusse-tadjik.

 Nelli Cooman, née en 1964, athlète néerlandaise, deux fois championne du monde.

Autre 
 nelli est un nom vernaculaire en malayalam et tamoul ainsi qu'en anglais du Sri Lanka, donné dans le sud du sous-continent indien à l'amla (Phyllanthus emblica) ou au girembellier (Phyllanthus acidus).

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom russe